Тамара Андреевна Старовойтова (18 января 1989) — российская футболистка, защитница, представлявшая также сборную Азербайджана.

Биография 
Воспитанница ДЮСШ г. Красноярска, выступала за местную «Сибирячку» и юниорскую сборную Сибири. В 2005 году перешла в воронежскую «Энергию», в которой начала взрослую карьеру. В 2005—2007 годах играла в первой лиге России, становилась победительницей соревнований. В 2008—2009 годах вместе с воронежским клубом выступала в высшей лиге. Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года (провела 3 матча на старте сезона). После ухода из «Энергии» выступала в Литве за «Гинтра Университетас», принимала участие в матчах еврокубков. Затем некоторое время играла в первой лиге за красноярский «Енисей», стала победительницей сибирской зоны и бронзовым призёром финального турнира первой лиги.

Выступала за молодёжную сборную России по футболу (до 19 лет). Участница финального турнира молодёжного чемпионата мира 2006 года.
скандал
В 2009 году вместе с группой футболисток из России приняла приглашение играть за сборную Азербайджана. Впоследствии выяснилось, что выступление было по поддельному паспорту на имя Тома Бессердечная, что привело к 10 месячной дисквалификации.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки России
Футболистки Азербайджана
Игроки женской сборной Азербайджана по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Гинтра Университетас»
Игроки ЖФК «Енисей»